Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Naarda
 Nabartha
 Naboa
 Nacerasa
 Nacna
 Nacopa
 Naenia
 Naesia
 Nagadeba
 Naganoella
 Nagara
 Nagia
 Nahara
 Naharra
 Namangana
 Namanganum
 Nanamonodes
 Nanthilda
 Naranga
 Narangodes
 Narcaea
 Narcotica
 Narthecophora
 Narulla
 Nasaya
 Nazuda
 Neachrostia

 Neathyrma
 Nebrissa
 Nechesia
 Nedra
 Nedroma
 Neeugoa
 Nekrasovia
 Neleucania
 Neoborolia
 Neocalymnia
 Neocerynea
 Neochera
 Neochrostis
 Neocleptria
 Neocodia
 Neocomia
 Neocucullia
 Neoerastria
 Neogabara
 Neogalea
 Neogrotella
 Neoherminia
 Neolaphygma
 Neolita
 Neomanobia
 Neomilichia

 Neomonodes
 Neopalthis
 Neopangrapta
 Neophaenis
 Neophaeus
 Neopistria
 Neoplusia
 Neoptista
 Neoptodes
 Neosema
 Neostichtis
 Neostrotia
 Neotarache
 Neothripa
 Neotuerta
 Nepaloridia
 Neperigea
 Nephelemorpha
 Nephelina
 Nephelistis
 Nephelodes
 Nerastria
 Nereisana
 Nesaegocera
 Nesamiptis
 Netrocerocora
 Neumichtis

 Neumoegenia
 Neuquenioa
 Neuranethes
 Neurois
 Neuronia
 Neustrotia
 Neviasca
 Nezonycta
 Niaboma
 Niaccaba
 Niaccabana
 Nicetas
 Nicevillea
 Nigetia
 Nigramma
 Nigryigoga
 Niguza
 Nikara
 Nimasia
 Niphonyx
 Niphosticta
 Nipista
 Nocloa
 Noctasota
 Nocthadena
 Noctua
 Noctubourgognea

 Noctuites
 Noctulizeria
 Nodaria
 Nolaphana
 Nolasena
 Nolaseniola
 Nolasodes
 Nonagria
 Noropsis
 Noshimea
 Notioplusia
 Notocyma
 Nubiothis
 Nudifrons
 Numeniastes
 Nychioptera
 Nyctennomos
 Nycterophaeta
 Nyctipolia
 Nyctobrya
 Nyctodryas
 Nyctycia
 Nyctyciomorpha
 Nyeanella
 Nymbis
 Nyodes
 Nyssocnemis
 Nytorga

Примечания 

Совки
Списки бабочек